Wie man leben soll bezeichnet:

 Wie man leben soll (Roman), Roman von Thomas Glavinic
 Wie man leben soll (Film), darauf basierender Film von David Schalko